Noort
 Selma Noort (1960) - Nederlands kinderboekenschrijfster
 Saskia Noort (1967) - Nederlands schrijfster

Van Noort
 Willem van Noort  - Nederlands stadsbouwmeester
 Hendrik van Noort - Nederlands stadsbouwmeester, broer van Willem
 Adam van Noort - Vlaams schilder
 Olivier van Noort - Nederlands ontdekkingsreiziger
 Nedlloyd Van Noort (schip, 1984) - containerschip vernoemt naar bovenstaand persoon
 Gerardus Cornelis van Noort  - Nederlands rooms-katholiek theoloog
 Aat van Noort, eig. Agatha Maria van Noort - Nederlands atlete 
 Roald van Noort - Nederlands waterpolospeler

Van de Noort
 Ginie Van de Noort (1979), Frans journaliste en televisiepresentatrice

Van den Noort
 Dick van den Noort (Dick), Nederlands politicus

Van der Noort
 Peter van der Noort, eig. Johannes Lodewijk van der Noort (1974), Nederlands roeier

Op ten Noort
 Op ten Noort, adelsgeslacht
 Willem Reinier op ten Noort (1771-1824), Nederlands politicus
 Florent Sophius op ten Noort (1805-1862), Nederlands politicus
 Florent Sophius op ten Noort (1856-1927), Nederlands politicus
 Laurens op ten Noort (1906-1977), Nederlands nationaalsocialist
 Julia op ten Noort (1910-1996), Nederlands nationaalsocialistisch activiste
 SS Op Ten Noort (1927), schip van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij

Zie ook 
 , doorverwijspagina
 , doorverwijspagina